Сезон 1970/71 стал для «Манчестер Юнайтед» 69-м сезоном в Футбольной лиге и 26-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Перед началом сезона «Юнайтед» сыграл в Кубке Уотни, в котором принимали участие команды, забившие наибольшее количество голов в каждом из дивизионов Футбольной лиги предыдущего сезона и которые не принимали участия в еврокубках.

29 декабря 1970 года Уилф Макгиннесс был уволен с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Его сменил сэр Мэтт Басби, вернувшийся к руководству командой до окончания сезона. Под руководством Басби команда завершила сезон на 8-м месте.

Кубок Уотни

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).Матчи Кубка Уотни в статистику не включены.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1970/71 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1970/1971
Манчестер Юнайтед